Leidlmair ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Leidlmair (1919–2010), österreichischer Geograph
 Karl Leidlmair (* 1954), österreichischer Psychologe